Charmes ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Charmes (Aisne) im Département Aisne
 Charmes (Allier) im Département Allier
 Charmes (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Charmes (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Charmes (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
 Charmes-en-l’Angle im Département Haute-Marne
 Charmes-la-Côte im Département Meurthe-et-Moselle
 Charmes-la-Grande im Département Haute-Marne
 Charmes-Saint-Valbert im Département Haute-Saône
 Charmes-sur-l’Herbasse im Département Drôme
 Charmes-sur-Rhône im Département Ardèche

Charmes ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Charmes (1848–1916), französischer Journalist, Diplomat und Politiker

Siehe auch: Charm, Charme (Begriffsklärung), Charms